Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

35001–35100. • 35101–35200. • 35201–35300. • 35301–35400. • 35401–35500.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája